Il singolare del torneo di tennis Roma Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Marach che ha battuto in finale Adrian Ungur 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Oliver Marach (Campione)
 Marc Gicquel (primo turno)
 Assente
 Stefano Galvani (quarti di finale)

 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Chris Guccione (semifinali)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Stefan Wauters (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Open 2006